Алексе́й Бу́ров:
 Буров, Алексей Владимирович (род. 1956) — американский физик и философ, научный сотрудник Фермилаб.
 Буров, Алексей Николаевич (1893—1938) — советский партийный и государственный деятель, председатель Горьковского облисполкома.
 Буров, Алексей Степанович (1921—?) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.